Aesopus ist

 die lateinische Schreibweise des Namens des griechischen Fabeldichters Äsop;
 Bestandteil des Titels einer römischen Fabelsammlung, siehe Aesopus Latinus Romulus;
 Namensbestandteil des römischen Dichters Clodius Aesopus;
 ein Verlag, siehe Aesopus-Verlag.

Siehe auch:
 Aesop (Begriffsklärung)